Wersja Browninga (sztuka)
 Wersja Browninga (film 1951)
 Wersja Browninga (film 1955)
 Wersja Browninga (film 1985)
 Wersja Browninga (film 1994)